Cesana ist der Name folgender Orte:
 Cesana Brianza, Gemeinde in der Provinz Lecco, Italien
 Cesana Torinese, Gemeinde in der Provinz Turin, Italien

Cesana ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Cesana (1951–2019), Schweizer Philosophieprofessor
 Giorgio Cesana (1892–1967), italienischer Ruderer
 Giovanni Battista Cesana (1899–1991), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Gulu
 Renzo Cesana (1907–1970), italienischer Schauspieler, Fernsehautor und Songschreiber